Vermoesen kan som auktorsförkortning betyda:

 Camille Vermoesen
 François Marie Camille Vermoesen

Robotskapade auktorsförkortningar